Cet article sur l'agriculture biologique dans le monde décrit les surfaces cultivées en bio et le nombre d'exploitations bio dans le monde.

Surfaces cultivées en bio et nombre d'exploitations bio dans le monde en 2015

Articles connexes 
 Histoire de l'agriculture biologique

Notes et références 

Agriculture biologique